

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Wilki – część wsi Piskorzeniec w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Wilki – część wsi Chyszówki w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Wilki – część wsi Wiśniowa w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Wilki – część wsi Raniżów w woj. podkarpackiem, w pow. kolbuszowskim, w gminie Raniżów
 Wilki – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy
 Wilki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo
 Wilki – część wsi Głotowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto

Inne 
 Wilki – miasto na Litwie
 Wilki – zespół muzyczny
 Wilki – album zespołu Wilki
 Wilki – animowany film krótkometrażowy z 1989 w reżyserii Macieja Ćwieka

Zobacz też 
 wilk
 Organizacja Wojskowa „Wilki”
 Winna-Wilki
 Szare Wilki
 Wilkowa, Wilkowice, Wilkowiczki, Wilkowisko, Wilkowo, Wilkowyja, Wilków, Wilkówek, Wilkówka